Пиа Даувес (; род. 5 августа 1964, ) — нидерландская певица, известная участием в мюзикле «Элизабет».

Дискография

Нидерландская 
 1987 Cats, Cast-Album
 1991 Les Misérables, Cast-Album
 1992 Hier sta ik, Single
 1995 Pocahontas, Original Soundtrack
 1995 Evita, Cast-Album
 1998 Pocahontas II, Original Soundtrack
 1998 Joop van den Ende presenteert: Het beste huit de musicals, Sampler
 1998 Chicago, Cast-Album
 1999 Elisabeth, Cast-Album
 1999 Mijn leven is van mij, Single
 2000 Hoogtepunten uit de musicals, aangeboden door Persil, Sampler
 2003 3 Musketiers, Cast-Album
 2004 Het mooiste uit de nederlandse musicals II, Sampler
 2004 Passion, Cast-Album
 2005 Christmas Stories" Lied Auld lang syne
 2006 Cabaret, Cast-Album
 2009 Sunset Boulevard, Cast-Album

 Немецкая и английская 
 1989 It´s time to say we care, Single zu Gunsten der Aids- Gala in Wien
 1992 Ich gehör nur mir / I belong to me, Single
 1992 Elisabeth, Cast-Album Österreich
 1994 Aidan Bell: Time Warp Duett: Maybe we can make it 1994 Grease, Cast-Album Österreich
 1995 Living Water, Benefiz-CD
 1995 Musical Christmas in Vienna, Sampler
 1995 Cabaret, Cast-Album
 1996 Stars singen Weihnachtslieder, Sampler
 1997 Rocky Horror Show, Cast-Album
 1997 Still in love with Musical, Live-Aufnahme
 1997 Shades of night, Musicals go rock, Sampler
 1998 10 für Zehn, Benefiz-CD
 2000 The Sound of Life 2000 Die fantastische Welt des Musicals, Sampler
 2000 Alles Musical, Sampler
 2000 Hilversum Calling, Sampler
 2001 Ernst Daniël Smit e amici: Una voce particulare Duet, Sampler - Tu Cosa Fai Stasera 2001 Elisabeth, Cast-Album Deutschland
 2001 In love with musical again, Live-Aufnahme
 2001 3 CD-Track: „Ich gehör nur mir“, Single
 2001 Uwe Kröger: Only the best 2001 Uwe Kröger: Musical Moments 2002 10th anniversary concert Elisabeth 2002 Steve Barton Memorial Concert, Live-Aufnahme Wien
 2003 Alles, Single
 2003 Uwe Kröger: Musical Moments 2 2005 Die drei Musketiere, Cast-Album Deutschland
 2005 Women only 2007 No Frontiers Lied Raise me up mit Andreas Bieber
 2007 Dezemberlieder, Solo-CD
 2008 Wenn Rosenblätter fallen (Komponist: Rory Six)
 2008 Musical Forever 2008 The Count Of Monte Christo, Studio Cast-Album
 2009 Kika 2010 The Songs of Charts Miller & Kevin Hammonds 2011 Pia's Choice Maria Callas singt
 2011 Frank Wildhorn & Friends - Live from Vienna 2012 Rebecca, Cast-Album Deutschland
 2013 Next to Normal, Live-Aufnahme Fürth
 2014 Der Besuch der alten Dame, Live-Aufnahme Wien

 Награды 
 1996: Image-Award (Германия) за лучшую женскую главную роль «Элизабет»
 1996: Bad Hersfelder Publikumspreis (Германия) за роль Салли Боулз в «Кабаре»
 2002: John Kraaijkamp Musical Award'' (Нидерланды) как лучшая актриса за границей